Kingsmill ist die Bezeichnung von:
 Kingsmill (Texas), eine Ortschaft im Gray County, im US-Bundesstaat Texas
 Kingsmill Plantation, eine historische Plantage des NRHP in Williamsburg, im US-Bundesstaat Virginia (NRHP-ID 72001401)
 früherer Name der Gilbertinseln oder des Atolls Tarawa
 noch heute die Bezeichnung für die südlichen Gilbertinseln

Kingsmill ist der Familienname folgender Personen:
 Denise Kingsmill, Baroness Kingsmill (* 1947), britische Politikerin, Journalistin und Managerin